Amemar ist der Name von

 Amemar I., jüdischer Gelehrter, Amoräer der dritten Generation
 Amemar II., jüdischer Gelehrter, Amoräer der sechsten Generation (um 400)
 Amemar B. Mar Yanuka, jüdischer Gelehrter (gest. um 470)